Дмитрий Юрченко:
 Юрченко, Дмитрий Александрович (род. 1973) — украинский футболист, нападающий.
 Юрченко, Дмитрий Сергеевич — советский инженер, организатор энергетики.